Batu Manumpak (Pangaribuan), een plaats in Indonesië
Batu Manumpak (Nassau), een plaats in Indonesië